Кубок Австрії з футболу 2022–2023 — 88-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул захищає Ред Булл.

Календар

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 липня 2022

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 вересня 2022

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 жовтня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 жовтня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 жовтня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 лютого 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 лютого 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 лютого 2023

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 квітня 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 квітня 2023

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на soccerway 

2022—2023
Австрія
Австрія
2022 в австрійському спорті
2023 в австрійському спорті